Bentham kan syfta på:

 Bentham (krater) – en krater på Mars
 Bentham, North Yorkshire - en civil parish i North Yorkshire, England
 Bentham (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Se även
 Benth. – auktorsnamn för George Bentham